Алгома има више значења:
 Алгома (Висконсин)
 Алгома (Мисисипи)